Вели́ка Морська́ ву́лиця — назва вулиць у низці приморських міст.

Велика Морська вулиця — вулиця в Миколаєві.
 Велика Морська вулиця — вулиця в Севастополі.

Великоморська вулиця — вулиця в Мінську.

Велика Морська вулиця — вулиця в Санкт-Петербурзі.

Див. також 
 Мала Морська вулиця

Вулиці